Максимо Гонсалес Мерейра (; родился 20 июля 1983 года в Тандиле, Аргентина) — аргентинский профессиональный теннисист; победитель 14 турниров ATP в парном разряде; финалист парного турнира Orange Bowl (2001).

Общая информация 
Максимо — младший из трёх детей Хуана Карлоса Гонсалеса и Ольги Мерейры; его брата зовут Густаво, а сестру — Габриэла. Лишь Гонсалес-младший посвятил свою жизнь профессиональному спорту: его брат — врач, а сестра — воспитательница в детском саду.

Максимо в теннисе с четырёх лет. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — форхенд.

Спортивная карьера 
Профессиональную карьеру Гонсалес начал в 2002 году. В 2004 году он выиграл первые два турнира из серии серии «фьючерс». В 2005 году победил ещё на четырёх турнирах данной серии. В 2007 году, пройдя квалификационный отбор, дебютировал в основной сетке на турнире АТП в Умаге. В августе того же года ему удалось выиграть первый турнир из серии серии «челленджер» в Виго. В этом же месяце ему покорились ещё два «челленджера» в Корденонсе и Комо. В сентябре 2007 года он выиграл «челленджер» в Брашове. В апреле 2008 года Гонсалесу покорился первый титул АТП в парном разряде. Совместно с Хуаном Монако он победил в Валенсии. В 2008 году Максимо впервые участвовал в основной сетке турнира из серии Большого шлема. Произошло это на Открытом чемпионате Франции, где пройдя через квалификацию, он добрался до второго раунда. В июле того же года он выиграл «челленджер» в Сан-Бенедетто-дель-Тронто и в Умаге впервые вышел в полуфинал турнира АТП. На Открытом чемпионате США 2008 года в соревнованиях мужского парного разряда вместе Хуаном Монако ему удалось добраться до полуфинала.

В начале сезона 2009 года Максимо Гонсалес сумел выиграть турниры серии «челленджер» в Икике и Сантьяго, а также дошёл до четвертьфинала на турнире АТП в Буэнос-Айресе. На Открытом чемпионате Франции 2009 он сумел дойти до третьего раунда. В июле дошёл до четвертьфинала на турнире в Умаге, а в сентябре в Бухаресте. 6 июля 2009 года он достиг наивысшего для себя рейтинга, заняв 58-е место в одиночной классификации. Осенью 2010 года Гонсалес победил на двух турнирах серии «челленджер» в Буэнос-Айресе и Монтевидео. В начале 2011 года он добрался до четвертьфинала на турнире в Сантьяго. В 2011 году ему удалось победить ещё на двух турнирах из серии «челленджер» в Сантьяго и Кампинасе. В мае того года Гонсалес выступил на неофициальном Командном кубке мира, играв в составе Аргентины парный матчи и вышел с ней в финал, где они проиграли команде Германии.

В 2013 году, находясь в третьей сотне рейтинга, он смог через квалификацию пройти на Открытый чемпионат США и пройти во второй раунд, обыграв № 14 в мире на тот момент Ежи Яновича. В 2014 году он смог взять в одиночках три «челленджера» за сезон и сумел выйти в полуфинал турнира АТП в Кицбюэле, а в парном разряде сыграл в четвертьфинале на Ролан Гаррос в дуэте с Хуаном Монако. В 2015 году Гонсалес выиграл два «челленджера» в одиночном разряде. В парах он выиграл второй титул в Мировом туре, став чемпионом в дуэте с бразильцем Андре Са грунтового турнира в Умаге. В 2016 году лучшим достижением в одиночках стала победа на «челленджере» в Сантьяго в октябре, а в парах аргентинец смог выиграть один титул уже основного тура, забрав в мае трофей турнира в Марракеше, разделив успех с Гильермо Дураном. В августе Гонсалес впервые сыграл на Олимпийских играх, которые прошли в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В парном разряде с соотечественником Хуаном Мартином дель Потро уступил Олимпийским чемпионом в том турнире Марку Лопесу и Рафаэлю Надалю.

В сентябре 2017 года Гонсалес в возрасте 34-х лет сыграл первый матч за сборную Аргентины в Кубке Дэвиса. В начале марта 2018 года в партнёрстве с Федерико Дельбонисом он выиграл парные соревнования турнира в Сан-Паулу. В паре с чилийцем Николасом Ярри он прошёл в четвертьфинал на Ролан Гаррос и Открытом чемпионате США.

С 2019 года он полностью перестал выступать в одиночном разряде и выдал свой лучший сезон в парном разряде. В феврале он в паре с Орасио Себальосом вышел в финал турнира в Кордовы, а затем их дуэт стал победителем турнира в Буэнос-Айресе. Через неделю он выиграл парные соревнования в Рио-де-Жанейро, разделив свой трофей с Николасом Ярри. После этого он взял третий титул подряд, подтвердив прошлогодний статус чемпионов турнира в Сан-Паулу в команде с Дельбонисом. После выхода в полуфинал турнира серии Мастерс в Монте-Карло в апреле Максимо поднялся на наивысшую в своей карьере парную позицию — 22-е место. В мае Гонсалес вместе с соотечественником Орасио Себальосом участвовали в парном разряде Мастерса в Риме, где они дошли до четвертьфинала. В июне Гонсалес все также в партнёрстве с Себальосом впервые сыграл в финале АТП не на грунте, пройдя в решающий матч травяного турнира в Истборне.

В январе 2020 года Гонсалес впервые выиграл турнир АТП на харде, став победителем соревнований Аделаиде в команде с французом Фабрисом Мартеном.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (34)

Победы (25) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (9)

Финалы турниров ATP в парном разряде (20)

Победы (14) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (6)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (71)

Победы (38)

Поражения (33)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года